Иван Емельянович Во́ронов:
 Воронов, Иван Емельянович (1911—1969) — советский государственный деятель, министр бумажной и деревоперерабатывающей промышленности СССР.
 Воронов, Иван Емельянович (1923—1973) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.